Reichenauer ist der Familienname folgender Personen:

 Helmut Reichenauer (* 1946), österreichischer Musikforscher, Pianist und Museumsdirektor
 Johann Anton Reichenauer (1694–1730), böhmischer Komponist des Barock